Виппер — фамилия, носителями которой были:

 Виппер, Оскар Юрьевич (1870—1919) — юрист, государственный обвинитель на процессе по убийству А. Ющинского.
 Виппер, Роберт Юрьевич (1859—1954) — советский историк, академик АН СССР, заслуженный профессор.
 Виппер, Борис Робертович (1888—1967) — советский искусствовед, сын Р. Ю. Виппера.
 Виппер, Юрий Борисович (1916—1991) — советский литературовед, академик АН СССР, сын Б. Р. Виппера, внук Р. Ю. Виппера.

Виппер — топоним:
 Виппер (приток Зале) — река в Германии.
 Виппер (приток Унструта) — река в Германии.